Velika nagrada Nemčije je bila sedma dirka Formule 1 v sezoni 1965. Odvijala se je 1. avgusta 1965.

Jochen Rindt se je prvič uvrstil med dobitnike točk, Paul Hawkins, Gerhard Mitter in Ian Raby pa so odpeljali svojo zadnjo dirko v karieri.

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Jim Clark
| Lotus-Climax
| 15
| 2:07:52.4
| 1
| 9
|-
! 2
| 9
|  Graham Hill
| BRM
| 15
| + 15,9 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 5
|  Dan Gurney
| Brabham-Climax
| 15
| + 21,4 s
| 5
| 4
|-
! 4
| 12
|  Jochen Rindt
| Cooper-Climax
| 15
| + 3:29,6
| 8
| 3
|-
! 5
| 4
|  Jack Brabham
| Brabham-Climax
| 15
| + 4:41,2
| 14
| 2
|-
! 6
| 8
|  Lorenzo Bandini
| Ferrari
| 15
| + 5:08,6
| 7
| 1
|-
! 7
| 16
|  Jo Bonnier
| Brabham-Climax
| 15
| + 5:58,5
| 9
| 
|-
! 8
| 24
|  Masten Gregory
| BRM
| 14
| +1 krog
| 19
| 
|-
! Ods
| 7
|  John Surtees
| Ferrari
| 11
| Menjalnik
| 4
| 
|-
! Ods
| 17
|  Jo Siffert
| Brabham-BRM
| 9
| Motor
| 11
| 
|-
! Ods
| 2
|  Mike Spence
| Lotus-Climax
| 8
| Prenos
| 6
| 
|-
! Ods
| 3
|  Gerhard Mitter
| Lotus-Climax
| 8
| Puščanje vode
| 12
| 
|-
! Ods
| 20
|  Richard Attwood
| Lotus-BRM
| 8
| Puščanje vode
| 17
| 
|-
! Ods
| 11
|  Bruce McLaren
| Cooper-Climax
| 7
| Menjalnik
| 10
| 
|-
! Ods
| 6
|  Denny Hulme
| Brabham-Climax
| 5
| Puščanje goriva
| 13
| 
|-
! Ods
| 19
|  Chris Amon
| Lotus-BRM
| 3
| El. sistem
| 16
| 
|-
! Ods
| 22
|  Paul Hawkins
| Lotus-Climax
| 3
| Puščanje olja
| 20
| 
|-
! Ods
| 10
|  Jackie Stewart
| BRM
| 2
| Vzmetenje
| 2
| 
|-
! Ods
| 21
|  Frank Gardner
| Brabham-BRM
| 0
| Menjalnik
| 18
| 
|-
! DNQ
| 25
|  Roberto Bussinello
| BRM
| 
| 
| 
| 
|-
! DNQ
| 23
|  Ian Raby
| Brabham-Climax
| 
| 
| 
| 
|}

Viri 

 

Formula 1 sezona 1965
1965